White Mountain – città dell'Alaska
White Mountain – città dell'Irlanda del Nord
White Mountain – brano musicale dei Genesis

Pagine correlate
 White Mountains